El término colonia del Valle (también, colonia Del Valle) puede referirse, en esta enciclopedia:

En Argentina
a Colonia del Valle, una localidad del Departamento Capayán, en la provincia Catamarca, en Argentina;

En México

En el estado de Nuevo León
a la colonia del Valle, un fraccionamiento en San Pedro Garza García, cerca de la capital del estado;

En la Ciudad de México
a la colonia Del Valle, un barrio o colonia;
a Colonia Del Valle, una de las estaciones del metrobús.